Новак Ђоковић је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6:1, 7:6(7:4).

Носиоци 

  'Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Роџер Федерер (треће коло)
  Енди Мари (финалиста)
  Давид Ферер  (четвртфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Марди Фиш (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (четвртфинале)
  Џон Изнер (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четврто коло)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Жил Симон  (четврто коло)
  Гаел Монфис (треће коло)
  Фелисијано Лопез (друго коло)
  Кеј Нишикори (четврто коло)

<li> Ришар Гаске (четврто коло)
<li> Александар Долгополов (треће коло)
<li> Флоријан Мајер (четврто коло)
<li> Фернандо Вердаско (треће коло)
<li> Хуан Монако (полуфинале)
<li> Јирген Мелцер (треће коло)
<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Марсел Гранољерс (друго коло)
<li> Радек Штјепанек (треће коло)
<li> Милош Раонић (треће коло)
<li> Виктор Троицки (треће коло)
<li> Кевин Андерсон (треће коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Жилијен Бенето (треће коло)
<li> Енди Родик (четврто коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2012.